Accokeek (CDP), concentració de població designada pel cens al Comtat de Prince George's de Maryland
 Accokeek, relatiu o pertanyent als accokeeks, grup d'amerindis dels Estats Units que vivien a Maryland meridional en l'època de la colonització anglesa
 Jaciment Accokeek, jaciment al Comtat de Prince George's, Maryland, a la riba del riu Potomac